Комуніст — 1) прихильник комунізму; 2) член комуністичної партії;
 Комуніст — колишня назва селища Докучаєвське (Харківська область, Харківський район);
 «Комуніст» — шахта у місті Харцизьку;
 Комуніст (газета) — щоденна газета, друкований орган ЦК КП(б)У і Харківського, а пізніше  — Київського обкому КП(б)У. Виходила з 15 червня 1918 по 23 червня 1934 року в Харкові (до 15 червня 1926 року — російською мовою під назвою «Коммунист»); 24 червня 1934 — 11 вересня 1941 року — у Києві, у 1942—1943 роках — у Ворошиловграді.
 «Комуніст» — радянський художній фільм 1957 року.

Джерела 
 Слово «комуніст» на lingvo.ua